Tintamarre est un substantif français masculin désignant « un grand bruit discordant, un ensemble de sons peu harmonieux ».

Le mot peut également désigner :

Tradition 
 le tintamarre, une tradition acadienne qui consiste à se rassembler une fois par an à grand bruit pour célébrer la fête nationale de l'Acadie.

Presse 
 Le Tintamarre, un journal satirique et bouffon du .

Littérature 
 Que le tintamarre commence!, un roman de Jean-Marie Nadeau, journaliste et syndicaliste acadien ;
 Les Éditions Tintamarre, une maison d'édition francophone basée en Louisiane.

Toponymie 
 l'Île Tintamarre, une île voisine de l'île antillaise de Saint-Martin ;
 Le marais de Tintamarre ou Marais de Tantramar, un marais canadien situé dans la partie sud de l'Isthme de Chignectou, qui rejoint les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ;
 La réserve nationale de faune de Tintamarre, une aire protégée et réserve nationale du New-Brunswick au Canada. Elle protège les marais de Tintamarre.